Assunção, mot signifiant « Assomption » en portugais, peut désigner :

Toponyme

Assunção, municipalité située dans l'État de Paraïba
 Assunção do Piauí, municipalité située dans l'État de Piauí

Assunção, paroisse civile de la municipalité d'Arronches, située dans le district de Portalegre et la région de l'Alentejo
 Assunção, paroisse civile de la municipalité d'Elvas, située dans le district de Portalegre et la région de l'Alentejo

Patronyme

 Fábio Assunção Pinto, né le  à São Paulo, est un acteur brésilien.
 Marcos Assunção est un footballeur brésilien.

Paronyme
 Patrick d'Assumçao est un acteur français né à Nantes le .

Notes

Voir aussi
  (homonymies de langue française)
  (homonymies de langue espagnole)

Patronyme portugais